Sidste søndag i oktober er titlen på  andet bind i Jan Sonnergaards novelletrilogi og udkom i 2001.

Romaner